Demonstrationswettbewerb Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1984.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan der Herren auf der ITF Homepage

Tennis-Herreneinzel
1984
Tennisturnier in Los Angeles
Tennisturnier 1984